El término reinita cejiblanca puede referirse a dos aves paseriformes:

 reinita cejiblanca, un nombre común de la especie Dendroica magnolia; 
 reinita cejiblanca, el nombre común de la especie Myiothlypis leucophrys recomendado por la Sociedad Española de Ornitología.